

Faraós egípcios

XIX dinastia
Ramessés I - fundador da dinastia
Ramessés II - neto do precedente e o Ramessés mais conhecido

XX dinastia
Ramessés III
Ramessés IV
Ramessés V
Ramessés VI
Ramessés VII
Ramessés VIII
Ramessés IX
Ramessés X
Ramessés XI

Outros usos
Ramessés (série) - série de livros de Christian Jacq sobre a vida de Ramessés II

Ver também
Pi-Ramessés — capital do Baixo Egito durante o reinado de Ramessés II

Desambiguações de antropônimos
Onomástica do Antigo Egito